Die Kategoria e Parë 1984/85 (sinngemäß: Erste Liga) war die 46. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 8. September 1984 und endete am 9. Juni 1985.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste 14 Teams. In der Saison 1983/84 war 31 Korriku Burrel aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kam KS Besëlidhja Lezha, das den direkten Wiederaufstieg geschafft hatte, hinzu. Titelverteidiger war Labinoti Elbasan.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Anders als in den Vorjahren stieg neben dem Tabellenletzten auch der Vorletzte direkt in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog in diesem Jahr im Gegensatz zum Vorjahr nicht in den Europapokal der Landesmeister ein, der Vizemeister qualifizierte sich aber erstmals seit 1981 wieder für den UEFA-Pokal.

Insgesamt fielen 364 Tore, was einem Schnitt von 2,0 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönige mit je 13 Treffern wurden Arben Minga von 17 Nëntori Tirana und Vaslli Fakja von KS Vllaznia Shkodra.

17 Nëntori Tirana kehrte nach drei Jahren wieder an die Spitze der Liga zurück und sicherte sich äußerst überlegen mit sechs Punkten Vorsprung den zwölften Meistertitel der Vereinsgeschichte, nachdem man in den Vorjahren recht knapp das Nachsehen gehabt hatte. Das Zweitplatzierte Dinamo Tirana kehrte nach zwei Jahren im Abstiegskampf wieder in die oberen Regionen der Tabelle zurück. Dritter wurde punktgleich mit Partizani Tirana die Mannschaft von Vllaznia Shkodra, die damit ebenfalls einen erneuten, überraschenden Kampf um den Ligaverbleib vermeiden konnte. Es folgten Flamurtari Vlora sowie Tomori Berat und Luftëtari Gjirokastra, welche den Ligaerhalt in dieser Spielzeit souverän erreichten. Auch Aufsteiger Besëlidhja Lezha sicherte sich als Neunter hinter Traktori Lushnja ein weiteres Jahr in der Kategoria e Parë. Nur einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hatten Lokomotiva Durrës, Titelverteidiger Labinoti Elbasan, das seine überraschend starke Spielzeit 1983/84 nicht bestätigen konnte, und Naftëtari Qyteti Stalin. Somit zog Besa Kavaja im engen Rennen um die Nichtabstiegsplätze den Kürzeren und folgte dem abgeschlagenen Letzten Skënderbeu Korça, das nach zwei Spielzeiten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle abstürzte, in die Zweitklassigkeit.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters 17 Nëntori Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1984 85
Fußballsaison 1984/85